Шалва Деметрадзе:
 Деметрадзе, Шалва Иванович (1907—1971) — грузинский писатель и общественный деятель.
 Деметрадзе, Шалва Ипполитович (1917 — ?) — звеньевой колхоза имени 26 комиссаров Зестафонского района Грузинской ССР, Герой Социалистического Труда